Стадия плей-офф Кубка конфедераций 2005 началась 25 июня полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 29 июня во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена». В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф 
{{Round4-with third

|25 июня – Нюрнберг||2||3
|26 июня – Ганновер||1 (5)| (пен.)|1 (6)|29 июня – Франкфурт-на-Майне||4||1

|29 июня – Лейпциг| (д. в.)|4||3
}}

Время — центральноевропейское.

 Полуфиналы 

 Германия — Бразилия Игрок матча: АдрианоПомощники судьи: Кристиан Хулио
 Марио ВаргасЧетвёртый судья: Питер Прендергаст

 Мексика — Аргентина Игрок матча: Хавьер СанеттиПомощники судьи: Алессандро Гризелли
 Кристиано КопеллиЧетвёртый судья: Мэттью Бризи

 Матч за 3-е место Игрок матча: Михаэль БаллакПомощники судьи: Мэттью Крем
 Джим АулиарисЧетвёртый судья: Карлос Чандия

 Финал Игрок матча: РоналдиньоПомощники судьи: Роман Слышко
 Мартин БалкоЧетвёртый судья:'''
 Питер Прендергаст

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2005